Die Zurich Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Zürich. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 15. bis 23. Oktober 2005 statt. Durchgeführt wurde es im Hallenstadion.

Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Patty Schnyder mit 7:65 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Rennae Stubbs mit 6:76, 7:64 und 6:3 gegen Daniela Hantuchová / Ai Sugiyama.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Zürich